Lumen puede referirse a:

Lumen: unidad de medida.
 Lumen (editorial): un sello editorial que hoy pertenece a Penguin Random House
Lumen (biología): en biología, es el espacio interior de una estructura tubular.
Luis Menéndez Alonso: más conocido por Lumen, escritor y bibliotecario español.
María Luisa Menéndez, también conocida por Luisa Lumen, profesora española, hija del anterior. 
(141) Lumen: asteroide.